Rafael António Correia (Almada, 5 de abril de 1915, Trafaria, Outubro de 1958) foi um jogador de futebol português que atuou pelo Belenenses de 1934 a 1948.

Ligações externas
 Stats at ForaDeJogo 
 Eu-Football Data 

Futebolistas do Clube de Futebol Os Belenenses
Naturais de Almada
Futebolistas de Portugal
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol‎